Roberto Blanco puede referirse a:

 Roberto Blanco (Túnez, 7 de junio de 1937), de nombre real Roberto Zerquera, cantante de origen cubano.
 Roberto Blanco (1903-1965), actor argentino. 
 Roberto Blanco (Plasencia, 27 de febrero de 1976), entrenador de baloncesto español.